It's Time to See Who's Who è un album dei Conflict pubblicato nel 1983.

Tracce

Formazione

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni